Mikael Nikolajevitj av Ryssland, 1832-1909, var storfurste och son till Nikolaj I av Ryssland och dennes maka Charlotte av Preussen. Verksam som militär och guvernör över Georgien 1862-1882.

Mikael gifte sig i S:t Petersburg den 28 augusti 1857 med prinsessan Cecilia av Baden - som antog det ryska namnet Olga Feodorovna - (1839-1891). Hon var dotter till storhertig Leopold av Baden och dennes hustru Sofia, som i sin tur var dotter till det avsatta svenska kungaparet Gustav IV Adolf och Fredrika av Baden.

Barn 
 Nikolaj Michailovitj (1859-1919)
 Anastasia Michailovna (1860-1922), gift med Fredrik Frans III av Mecklenburg-Schwerin
 Michael Michailovitj (1861-1929)  gift morganatiskt med grevinnan Sophie von Merenberg, grevinna de Torby 1891.
 Georg Michailovitj (1863-1919), gift med Maria av Grekland och Danmark, dotter till Georg I av Grekland
 Alexander Michailovitj (1866-1933), gift med storfurstinnan Xenia Alexandrovna av Ryssland, dotter till Alexander III av Ryssland
 Sergej Michailovitj (1869-1918) 
 Alexis Michailovitj (1875-1895), avled av tuberkulos

Anfäder

Referenser 
Wrangel, F.U., Die Souveränen Fürstenhäuser Europas, Hasse W. Tullberg, Stockholm 1898. 
Robert K. Massie, Nicholas and Alexandra, 1967, Dell Publishing Co.
John Curtis Perry & Constantine Pleshakov, The Flight of the Romanovs, Basic Books, 1999.

Noter

Externa länkar

Romanov
Ryska storfurstar
Födda 1832
Avlidna 1909
Män
Personer från Peterhof
Mottagare av Serafimerorden